Гутай — название населённых пунктов:

Россия 
 Гутай — улус в Бичурском районе Бурятии.
 Гутай — село в Красночикойском районе Забайкальского края.

Другое 
  — гора в Румынии, в Восточных Карпатах.
 Гутай — художественное направление и ассоциация художников в послевоенной Японии.